XXVIII розыгрыш чемпионата России по гандболу среди мужских команд, впервые получивший коммерческое название вместе с титульным спонсором — Суперлига Париматч.

Предварительный этап завершился 9 марта 2020. В связи с пандемией коронавируса, 17 марта исполком ФГР принял решение о приостановке Суперлиги Париматч. 25 марта ФГР принял решение о досрочном завершении Суперлиги Париматч. Окончательные результаты определены 27 апреля 2020 года по результатам предварительного раунда. Чемпионом был признан клуб «Чеховские медведи».

Изменения в турнире 
Перед стартом сезона, 25 августа гандбольный клуб "Динамо-Виктор" был переименован в "Виктор".

Также был переименован гандбольный клуб "УГНТУ-ВНЗМ". Новым названием команды стал "Акбузат" 

17 марта 2020 года гандбольный клуб "Спартак" был переименован в ЦСКА

Участники чемпионата

Предварительный этап

Турнирная таблица 

 •

Результаты матчей 

 •  •

Статистика

Награды 
По итогам сезона награждены:
 MVP сезона: Антон Отрезов (Виктор)
 Тренер: Владимир Максимов (Чеховские медведи)
 Открытие сезона: Дмитрий Чернецов (ЦСКА)

Символическая сборная сезона:

Высшая лига
Турнир высшей лиги проходил с 5 октября 2019 по 15 марта 2020 года.

В соревнованиях принимало участие 7 команд, которые должны были сыграть по 4 матча с каждым из соперников (по 2 дома и в гостях), но из-за пандемии коронавируса,сезон оказался недоигранным и в итоге было принято решение признать победителем снежинский "Сунгуль", который и получил право выхода в Суперлигу

ТАБЛИЦА

Ссылки 

Чемпионаты России по гандболу
2019 год в гандболе
2020 год в гандболе